Арцеуто́биум () — род полупаразитических кустарников и трав семейства , распространённых в Евразии, Африке, Северной и Южной Америке. Ранее этот род помещали в семейство Омеловые или семейство Ремнецветниковые.

Синоним научного названия рода —

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 39 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 — наиболее известный вид. Высота растения — от двух до двадцати сантиметров. Растение голое, ветви сжатые, членистые; вечнозелёное. Встречается в Крыму (горном), на Кавказе (Западно-Кавказский и Южно-Кавказский районы), в Средней Азии. Паразитирует на корнях можжевельников, до высоты 2000—2500 метров над уровнем моря. В народе его называют «можжевелоядник».

Применение 
Стебли и листья арцеутобиума можжевёлового используют в лечебных целях. Растение содержит сапанин, алкалоиды, флавоноиды, лейкоантоцианы, антоцианы. В листьях найден гликозид мирицента. В плодах — эфирное масло, высшие жирные кислоты 8—15 %. Порошок плодов используют при нарывах.

Примечания 

Санталовые
Растения-паразиты
Флора Африки
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки